Multiplicidad puede hacer referencia a: 
 La multiplicidad según su concepto matemático;
 la multiplicidad, concepto filosófico.